Михаи́л Фёдорович Вилко́в () — российский футбольный судья, представлявший город Нижний Новгород и федерацию Поволжья. Арбитр FIFA до 2019 года. Лучший арбитр Премьер-Лиги 2011-2012 года, первый ВАР в России, единственный арбитр, который судил Финал Кубка России во всех качествах (главным, резервным, дополнительным арбитром, ВАР, АВАР). В 2020 году был арбитром матча за Суперкубок РФС. В апреле 2021 года исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/2021. Он отстранён от судейства без права восстановления.

Биография 
С 2008 года судил матчи молодёжного первенства России, Второго и Первого дивизионов, а также Кубка страны. 29 мая 2009 года дебютировал в Премьер-лиге в качестве резервного судьи в матче 11 тура между командами «Амкар» и «Сатурн». Впоследствии стал регулярно назначаться резервным судьёй в матчах высшего дивизиона страны. В качестве главного судьи в рамках Премьер-лиги Михаил Вилков дебютировал 5 мая 2010 года в матче 9 тура «Крылья Советов» — «Алания». Включая эту встречу, в сезоне 2010 Вилков был судьёй в девяти матчах. 17 марта 2013 года после удаления капитана грозненского «Терека» Ризвана Уциева, Президент Чечни Рамзан Кадыров через громкую связь стадиона назвал арбитра встречи «судья продажная, козёл ты!». Рамзан Кадыров заявил, что слова свои обратно не возьмет, но при этом он готов понести любое наказание со стороны футбольного руководства России за свои нелестные высказывания. Михаил Вилков инцидент комментировать отказался. В общей сложности отработал на 175 матчах Премьер-лиги с учётом сезона 2020/2021. С апреля 2020 года занимает пост Президента федерации футбола Нижнего Новгорода. Также является Председателем комитета по мини-футболу федерации футбола Нижегородской области с 2009 года. Имеет 17 летний педагогический стаж, работал детским тренером по мини-футболу, трижды бронзовый призер Первенств страны в качестве тренера.

Большие матчи 
Сезон 2017/2018 Вилков начал в ФНЛ из-за того, что не получил судейскую категорию Pro (большое количество ошибок и резонансных решений в сезоне 2016/2017). Однако 1 августа 2017 года был неожиданно назначен на центральный матч тура «Зенит» — «Спартак».

Перед сезоном 2019/2020 Вилков наряду с Сергеем Карасёвым, Виталием Мешковым, Василием Казарцевым и другими прошёл аттестацию на должность видеоарбитра системы VAR. В качестве основного полевого судьи Вилков продолжал обслуживать матчи РПЛ до 16-го тура. 15 ноября 2019 года решением РФС Вилков отстранён от работы в следующих турах РПЛ на неопределённый срок после нескольких скандалов, связанных с грубыми судейскими ошибками на домашних матчах «Зенита» с грозненским «Ахматом» (6-й тур) и московским «ЦСКА» (15-й тур).

Завершение карьеры 
17 октября 2020 года Вилков судил матч между «Рубином» и «Краснодаром» в чемпионате России, в котором принял ряд неоднозначных решений в пользу «Краснодара», за что лишился права судить матчи Премьер-лиги в течение 9 туров (вплоть до 31 декабря). Вилкова отправили на испытательный срок, однако после матча 26-го тура сезона РПЛ 2020/2021 между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1) в адрес Вилкова пошла очередная волна критики. В итоге 19 апреля 2021 года провел свой заключительный матч в карьере.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Коллегии футбольных арбитров России
 Вилков Михаил Федорович: Статистика судьи

Футбольные судьи России